Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1956 rozegrano w dniach 25 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Lew Hoad /  Ken Rosewall -  Nicola Pietrangeli /  Orlando Sirola 7–5, 6–2, 6–1

Gra podwójna kobiet 
 Angela Buxton /  Althea Gibson -  Fay Muller /  Daphne Seeney 6–1, 8–6

Gra mieszana 
 Shirley Fry  /  Vic Seixas -  Althea Gibson /  Gardnar Mulloy 2–6, 6–2, 7–5

Wimbledon według lat
1956 w tenisie ziemnym
1956 w Wielkiej Brytanii